

Patronymes 
Jönsson est un patronyme d'origine suédoise porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) : 

 Åke Jönsson (1925-1998), footballeur suédois ;
 Bengt Jönsson Oxenstierna (1390-1450), administrateur du royaume ou régent de Suède ;
 Claus Jönsson (1930- ),  physicien allemand ;
  (voir la liste) ;
 Emil Jönsson (1985-), fondeur suédois ;
 Jan Jönsson (1960-), joueur puis entraîneur suédois de football ;
 Jan Jönsson (1944-), cavalier suédois ;
 Jon Jönsson (1983-), footballeur suédois ;
 Jörgen Jönsson (1972-), joueur suédois de hockey sur glace ;
 Kenny Jönsson (1974-), joueur suédois de hockey sur glace ;
 Kent Jönsson (1955-), footballeur suédois ;
 Niclas Jönsson (1967), pilote automobile suédois ; 
 Rasmus Jönsson (1990-), footballeur suédois ; 
 Reidar Jönsson (1944-), scénariste et réalisateur suédois ; 
 Roger Jönsson (1973-), joueur suédois de hockey sur glace.

Voir aussi 
 Jonsson
 Jónsson